Анте Дулчић (Загреб, 17. новембар 1932 — Загреб, 28. јануар 2008) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Грађанин Дахлке ТВ филм || /
|-
| 1965. || Циркус Рекс Кратки филм || /
|-
| 1967. || Тврдица ТВ филм || Флеч
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Усташа
|-
| 1973. || Оргуље и ватрогасци ТВ филм || Шиме, бравар
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Гост у крчми
|-
| 1976. || Издаја ТВ филм || /
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Учо
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Загар
|-
| 1978. || Истарска рапсодија ТВ филм || Циско
|-
| 1979. || Дај што даш || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Краљево ТВ филм || /
|-
| 1980 1981. || Вело мисто ТВ серија || Покисли
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1998. || Кућа духова ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2008.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Загреба